KMF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamina (Papua Nuova Guinea)
 KMF – codice valutario ISO 4217 del Franco delle Comore, valuta delle Comore